Молдо (от слова мулла) — слово, присоединяемое до революции в Киргизии в качестве составной части к именам мужчин, получивших мусульманское образование. Молдо — мулла, грамотный человек.

См. также 
 Тоголок Молдо — советский народный акын.
 Молдо Кылыч — дореволюционный акын-письменник.
 Молдоджаш — персонаж Манаса, сын Коджоджаша и его жены Зулайки

Ссылки 
 Словарь